

Шабаліно — присілок, Орічівський район, Кіровська область
 Шабаліно — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область